OCA–DLR Asteroid Survey (ODAS) var ett samarbetsprojekt mellan franska Observatoire de la Côte d'Azur och tyska Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt avsett att upptäcka asteroider. Projektet pågick mellan 1996 och 1999, totalt upptäckte man 1089 asteroider.

Minor Planet Center listar projektet som ODAS.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av ODAS

Referenser 

Astronomi